Dybladssläktet (Hydrocharis) är ett släkte av dybladsväxter. Enligt Catalogue of Life ingår Dybladssläktet i familjen dybladsväxter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen dybladsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dybladsväxter